cat (от ) — утилита UNIX, выводящая последовательно указанные файлы (или устройства), таким образом, объединяя их в единый поток.
Если вместо имени файла указывается «-», то читается стандартный ввод.

  cat a.txt - b.txt > abc.txt
  cat /dev/null > file_to_clear.txt

Иногда (в учебных примерах) используется в качестве первой ступени конвейера обработки текста утилитами sed, awk и так далее, хотя в большинстве случаев её можно заменить оператором '<' либо передачей имени файла в качестве аргумента, что позволяет избежать создания отдельного процесса. Может использоваться в следующих случаях:
 когда требуется вывести куда-то файл без изменений;
 когда требуется объединить более одного файла (например, части одного файла, разбитого командой split), либо файл(ы) с потоком стандартного ввода;
 когда требуется просмотреть содержимое файла.

История 
cat была частью ранних версий Unix, например, версии 1, и заменила pr, утилиту PDP-7 для копирования одного файла на экран. Версия cat в GNU Coreutils была написана Торбьорном Гранлундом и Ричардом Столлманом.

Аналоги в других операционных системах 
В Windows для аналогичных целей можно использовать команду следующего вида:

  copy /b a.txt + b.txt abc.txt

Для вывода содержания файла на экран можно использовать команду type.

Примечания 

Утилиты Unix
Инструменты Unix для обработки текста